Cable parell trenat (Unshielded twisted pair )
 Trifosfat d'uridina, nucleòtid pirimidina